Touche – (z fr. toucher – dotykać) określenie w sporcie szermierczym
 La Touche – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Touche – francuski gimnastyk, olimpijczyk